Die Arnold Glas Unternehmensgruppe ist ein deutscher Glasveredler mit Unternehmenssitz in Remshalden. Das Unternehmen produziert Isolierglas sowie Sicherheitsglas.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1959 von Alfred Arnold gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung von Mehrscheiben-Isolierglas beteiligt war. Später wurde die Produktpalette um Funktionsglas sowie verschiedene Isoliergläser mit Laminaten erweitert. Hinzu kommen Aluminiumsonderkonstruktionen, punktgestützte Fassaden und Ganzglasanlagen. Mit der Lizenzierung der Marke Isolar entstand der größte Zusammenschluss mittelständischer konzernunabhängiger Isolierglashersteller in Europa.

Zur Unternehmensgruppe gehören heute vier Produktionsstandorte, an denen Isoliergläser hergestellt werden, sowie die Glasveredelungs-Firma arcon Flach- und Sicherheitsglas GmbH & Co. KG.

Die Hunsrücker Glasveredelung Wagener GmbH & Co. KG wurde 1956 gegründet und ist seit 2005 ein Unternehmen der Arnold Gruppe. Glas Wagener umfasst drei Unternehmensbereiche: Funktionsglas, Konstruktiver Glasbau und Schleiferei. 1975 gründete das Unternehmen Cristalux als Betrieb zur Herstellung von Einscheibensicherheitsglas. Seit 2022 ist dieser Geschäftsbereich mit der Hunsrücker Glasveredelung Wagener GmbH & Co. KG verschmolzen.

Arcon entstand 1980 als Gemeinschaftsprojekt von Alfred Arnold und Wilhelm Conzelmann.

Die Glaswerke Arnold beschäftigen 800 Mitarbeiter an den Standorten Remshalden, Sankt Egidien, Klagenfurt, Feuchtwangen, Bucha und Kirchberg.

Die Glaswerke Arnold sind Lizenzgeber und Bestandteil der ISOLAR-Gruppe, einem Zusammenschluss von europäischen Unternehmen in Deutschland, Österreich, Portugal, Spanien, Italien, Slowenien, Polen, Griechenland und Indien.

Geschäftsführung 
Zur Geschäftsführung des Konzerns gehören Andreas Winter, Jürgen Brunner und Albert Schweitzer. Die Brüder Günther und Hans-Joachim Arnold sowie Alexander Arnold, der Sohn des 2020 verstorbenen Harald Arnold, bilden den Aufsichtsrat.

Anwendungsbereiche 
Das Unternehmen deckt die Anwendungsbereiche Hochbau, Innenausbau, Maschinenbau, Verkehrstechnik sowie Glaskunst und -design ab. Gefertigt werden außerdem Verbundgläser mit Hologrammen, dichroitischem Glas, gestoßenem Farbglas und Drahtgeweben.

Projekte 
Im Jahr 2005 erhielt die S-Bahn-Station Stillwell in New York das nach Angaben des Unternehmens Arnold größte mit Dünnschicht-Solarmodulen ausgestattete Dach der Welt – die Solarstromverglasung lieferte Arnold. 2008 realisierte das Unternehmen nach Eigenangaben mit der Heinsberger Kreissparkasse die weltweit erste Glasfassade mit biaxial gekrümmtem Seiltragewerk. 

Weiterhin entstand ein Vogelschutzglas, welches das Unternehmen zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie entwickelt hat. Für die Gartenstadt Wandsbek in Hamburg schuf das Unternehmen eine 325 Quadratmeter große Glasfassade aus Vogelschutzglas.

Weblinks 
 Internetseite der Glaswerke Arnold
 Internetseite der ISOLAR-Gruppe
 Internetseite von Ornilux USA

Einzelnachweise 

Glasveredler
Unternehmen (Remshalden)
Gegründet 1959
Produzierendes Unternehmen (Rems-Murr-Kreis)